Меншуткин — русская фамилия.

Известные носители:
 Меншуткин, Борис Николаевич (1874—1938) — русский советский химик и историк химии; сын Н. А. Меншуткина.
 Меншуткин, Николай Александрович (1842—1907) — русский химик.

См. также 
 Реакция Меншуткина